Abgeordnete des 11. Landtags Nordrhein-Westfalen in der Legislaturperiode vom 31. Mai 1990 bis 31. Mai 1995.

Landtagspräsidentin 
Ingeborg Friebe (SPD)

Fraktionsvorsitzende 
SPD: Friedhelm Farthmann
CDU: Helmut Linssen
FDP: Achim Rohde
GRÜNE: Bärbel Höhn

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

Weblinks 
 Abgeordnete des Landtags Nordrhein-Westfalen (Wahlperiode 11)

 #::11 Wahlperiode